Миха́йлівка — село в Україні, у Золотоніському районі Черкаської області, підпорядковане Чорнобаївській селищній громаді. У селі мешкає 284 людей.

Примітки

Посилання 

 Погода в селі Михайлівка 

Села Черкаської області